Та́мбичозеро — посёлок в составе Пяльмского сельского поселения Пудожского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Расположен на северо-западном берегу озера Нижнее Тамбичозеро.

Население

Улицы 
 ул. Гагарина
 ул. Лесная
 ул. Нижняя
 ул. Центральная
 ул. Школьная

Примечания 

Населённые пункты Пудожского района